Ред-Оак (; ) — название нескольких населённых пунктов США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
  — городок в Оклахоме.
  — городок в Северной Каролине.
  — город в Техасе.

См. также 
 Дуб красный
 
 
 Уайт-Оак («Белый дуб»)
  («Зелёный дуб»)
  («Синий дуб»)
  («Чёрный дуб»)